Kermit steht für:

 Kermit (Vorname), männlicher Vorname gälischen Ursprungs
Kermit der Frosch, Puppenfigur aus der Muppet Show
 Kermit (Software), ein Programmpaket zur Datenübertragung zwischen verschiedenen Rechnern

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kermit (Texas), im Winkler County
 Kermit (West Virginia), im Mingo County